Сан Мартин де Ариба има више значења:

 Сан Мартин де Ариба (Сан Николас Толентино), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Мартин де Ариба (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику